Sabalujew () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Alexander Alexejewitsch Sabalujew (1906–1949), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Wjatscheslaw Michailowitsch Sabalujew (1907–1971), sowjetisch-russischer Generalmajor 

Familienname
Russischer Personenname